Öster-Sösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öster-Sösjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (47,5 ha)
Öster-Sösjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,8 ha)

Se även
Sösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn